Tranquilli ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Tranquilli (* 1972), australische Basketballspielerin
 Silvano Tranquilli (1925–1997), italienischer Schauspieler